Pogue est un patronyme porté notamment par :

 Charles Nelson Pogue (1897-1985), inventeur canadien ;
 David Pogue (né en 1963), journaliste américain ;
 Ken Pogue (né en 1934), acteur canadien ;
 William Pogue (1930-2014), astronaute américain.